Такмичење у трци на 100 метара са препонама у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2018. у Берлину одржано је 8. и 9. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Амстердаму 2016, бранила је Синди Роледер из Немачке.

Земље учеснице 
Учествовале су 32 такмичарке из 18 земаља.

  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (4)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2018. години 
Десет најбољих европских такмичарки на 100 метара са препонама 2018. године до почетка првенства (6. август 2018), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

''Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП 2018.

Квалификациона норма

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 8. августа 2018. година. За полуфинале пласирале су се прве 3 из сваке од 3 квалификационих група (КВ) и 2 према постигнутом резултату.(кв).

Ветар: група 1: 0,0 м/с, група 2: -0,1 м/с, група 3: +0,1 м/с.

Почетак такмичења: група 1 у 10:10, група 2 у 10:18, група 3 у 10:26.

Такмичарке које су директно ушле у полуфинале 
Према пропозицијама такмичења у квалификацијама не учествују атлетичарке које су 30.7.2018. до 14:00 биле на Европској ранг листи пласиране до 12 места, него се директно пласирају у полуфинале.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Полуфинале 

Такмичење је одржано 9. августа 2018. године. У полуфиналу су учествовале 24 атлетичарке, подељене у 3 групе. У финале су се пласирале по 2 првопласиране из група (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв).
 
Ветар: група 1: +0,2 м/с, група 2: +0,2 м/с, група 3: +0,3 м/с

Почетак такмичења: група 1 у 19:25, група 2 у 19:32, група 3 у 19:39.

Финале 

Такмичење је одржано 9. августа 2018. године у 21:50.

Ветар: -0,7 м/с

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2018.
 Комплетни резултати ЕП 2018. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2018.
Трка на 100 метара са препонама на Европском првенству у атлетици на отвореном